Tonga kan være:

 Tonga – et land i Oceanien
 Tonga (sprog) – et sprog, som tales i Zambia
 Tonga (folk) – flere etniske grupper som lever i afrika